
Аддитивность (от  — «прибавляемый») может означать:
 Аддитивность — свойство математических или физических величин, состоящее в том, что значение величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, соответствующих его частям.
 Аддитивное отображение — гомоморфизм колец.
 Счётно-аддитивная функция множеств — функция множеств, обладающая аддитивностью относительно счётной совокупности непересекающихся множеств.
  — функция, для которой  для взаимно простых натуральных чисел  и .

См. также 
 Аддитивная группа — группа, операция в которой записывается как сложение.
 Мультипликативность